Osoby
 Lee Bradbury (ur. 1975) – piłkarz angielski
 Malcolm Bradbury (1932-2000) – angielski powieściopisarz, scenarzysta filmowy
 Ray Bradbury (1920-2012) – pisarz science fiction
 Rosamund Bradbury (ur. 1988) – brytyjska wioślarka
 Steven Bradbury (ur. 1973) – australijski łyżwiarz szybki
Miejscowości w USA
 Bradbury – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
Gminy w USA
 Bradbury (ang. Bradbury Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
W Wielkiej Brytanii:
 Bradbury – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
Miejscowości w Australii
 Bradbury – miasto w stanie Australia Południowa